Вромос може да се отнася за:

 Вромос – залив в южна България, край Черноморец;
 Вромос – Български спортен клуб базиран в Бургас.